Система подачи топлива, Топливная система, Система питания — в двигателях внутреннего сгорания служит для подачи топлива из топливного бака к топливной рейке (моноблок дроссельных заслонок), избыток топлива через регулятор давления возвращается в бак.

Структура 
Любая топливная система состоит из следующих компонентов (в зависимости от модели двигателя, некоторые изделия могут отсутствовать):
 топливный бак
 топливопроводы (бензопровод) — стальные (медные и так далее) трубки, которые соединяют все приборы системы топлива двигателя
 топливные фильтры — фильтр тонкой очистки топлива.
 топливный насос
 регулятор давления топлива — разделительная точка между подающей и возвратной линиями.
 устройство для смешивания топлива и воздуха
 воздушный фильтр
 впускной коллектор
 глушитель шума выпуска отработанных газов
 датчики.

В зависимости от того, какое используется устройство для смешивания топлива и воздуха разделяют три вида топливных систем.
 Инжекторная система подачи топлива — в которой за данную функцию отвечает форсунка, устанавливается на бензиновых автомобильных двигателях.
 Топливная система карбюраторных двигателей — в которой используется карбюратор (для карбюраторного двигателя).
 Аккумуляторная топливная система — система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях.

Принцип действия 
Топливный насос через сетчатый фильтр засасывает топливо из бака и нагнетает его в устройство для смешивания топлива и воздуха. Перед насосом или уже после него топливо проходит через фильтр тонкой очистки топлива.
Через воздушный фильтр засасывается очищенный воздух.

Струя воздуха смешивается с топливом в смесительной камере и образует горючую смесь. Впускной клапан (их может быть и несколько) открывается, и горючая смесь поступает в цилиндр, где на определенном такте сгорает. После сгорания открывается выпускной клапан и продукты сгорания по трубопроводу поступают в глушитель, а оттуда выводятся в атмосферу. Однако система непосредственного впрыска топлива немного отличается от описанной здесь тем, что воздух с топливом смешивается непосредственно в камере сгорания.

См. также 
 Система впрыска воды

Примечания

Ссылки 

 Система питания
 Система питания двигателей ВАЗ
 Воздушная и топливная системы автомобиля. Как все работает

Двигатель внутреннего сгорания